Зее (Австрія) Зее () — громада округу Ландек у землі Тіроль, Австрія

 Вайден-ам-Зее () — ярмаркова громада округу Нойзідль-ам-Зее у землі Бургенланд, Австрія. 
 Вінден-ам-Зее — громада округу Нойзідль-ам-Зее у землі Бургенланд, Австрія.
 Генндорф-ам-Валлерзее — містечко та громада в австрійській землі Зальцбург.
 Гінтерзее — містечко та громада в австрійській землі Зальцбург. 
 Зеегам — містечко та громада в австрійській землі Зальцбург.
 Зеекірхен-ам-Валлерзее - місто в австрійській землі Зальцбург.
 Кіттзее (нім. Kittsee) — громада округу Нойзідль-ам-Зее в землі Бургенланд, Австрія
 Маттзее — ярмаркове містечко та громада в австрійській землі Зальцбург.
 Нойзідль-ам-Зее — округ у землі Бургенланд, Австрія. 
 Ноймаркт-ам-Валлерзее — місто в австрійській землі Зальцбург.
 Обертрум-ам-Зее — ярмаркове містечко та громада в австрійській землі Зальцбург. 
 Оггау-ам-Нойзідлер-Зее () — ярмаркова громада округу Айзенштадт у землі Бургенланд, Австрія.
 Подерсдорф-ам-Зее () — ярмаркова громада округу Нойзідль-ам-Зее у землі Бургенланд, Австрія. 
 Санкт-Андре-ам-Цикзее — ярмаркова громада округу Нойзідль-ам-Зее у землі Бургенланд.
 Фінкенштайн-ам-Фаакер-Зее — ярмаркова громада в Австрії, у федеральній землі Каринтія.
 Фушль-ам-Зее — містечко та громада в австрійській землі Зальцбург. 
 Целль-ам-Зее — місто в австрійській землі Зальцбург на березі озера Целль.